Richard Howitt peut faire référence à : 

  (1799-1869), poète britannique
  (1864-1951), joueur de cricket anglais
  (1977-), joueur de cricket anglais
 Richard Howitt (1961-), homme politique britannique et PDG